Сијана (Казанлак, 3. август 1982) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Спотови

Фолклорни спотови

Тв верзије 

Рођени 1982.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи